Mr.Bean es un personaje imaginario creado e interpretado por el actor Rowan Atkinson, y que está relacionado o puede hacer referencia a:

Franquicias en cine y televisión 
 Mr. Bean, serie de la televisión británica a la que dio nombre.
 Mr. Bean, serie de televisión animada.
 Bean, también conocido como 'Bean, lo último en cine catastrófico' y como 'Bean, el nombre del desastre', película cómica basada en la serie de televisión Mr. Bean, estrenada en 1997.
 Las vacaciones de Mr. Bean, película cómica británica estrenada en 2007.

Otros usos 
 Mr Bean Group Limited, compañía fundada en 1995 por Kang Puay Seng en Singapur.